Barrington River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Barrington River (Gloucester River), Nebenfluss des Gloucester River in New South Wales 

in Kanada:
 Barrington River (Chutine River), in British Columbia
 Barrington River (Nova Scotia), Küstenfluss in Nova Scotia 

in den Vereinigten Staaten:
 Barrington River (Rhode Island), Küstenfluss in Rhode Island